Harpstedter Geest steht für:

 Harpstedter Geest I, Landschaftsschutzgebiet auf dem Gebiet der Stadt Bassum im niedersächsischen Landkreis Diepholz
 Harpstedter Geest II, Landschaftsschutzgebiet auf dem Gebiet der Gemeinde Harpstedt im niedersächsischen Landkreis Oldenburg